Pelizzari ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Pelizzari (1898–1978), italienischer Architekt
 Umberto Pelizzari (* 1965), ehemaliger italienischer Apnoetaucher